Епископ Моисей (в миру Михаил Гумилевский; 1747, Владимир — 5 октября 1792, Крым) — епископ Русской православной церкви, епископ Феодосийский и Мариупольский, викарий Екатеринославской епархии.

Биография 
Родился во Владимире и там сперва был причётником.

Имея склонность к научному образованию, поступил в Московскую духовную академию, по окончании которой назначен учителем еврейского и греческого языков и поэзии.

Пострижен в монашество 15 декабря 1779 года в Москве. 21 ноября 1784 года определен игуменом Московского Знаменского монастыря, оставаясь проповедником и преподавателем риторики в Московской духовной академии.

В 1785 году назначен преподавателем философии и префектом духовной академии.

Моисей (Гумилевский) по своим дарованиям и учености принадлежал к числу видных лиц современного ему московского духовенства и пользовался особенным вниманием и благосклонностью митрополита Платона (Левшина), а через него и князя Г. А. Потемкина, находившегося в дружбе с Московским владыкой.

В бытность свою Учителем при Академии он писал много на разные случаи Латинских, Греческих и Российских стихотворений, которые все в своё время и напечатаны были.

По рекомендации князя Потемкина Моисей был назначен обер-иеромонахом Молдавской армии.

С 1787 года — архимандрит Екатеринославского Спасо-Николаевского монастыря.

5 июня 1791 года хиротонисан во епископа Феодосийского и Мариупольского, викария Екатеринославской епархии.

В судьбе Моисея непосредственное участие принимал Г. А. Потёмкин-Таврический. Не удивительно, что после скоропостижной смерти Потемкина в ноябре 1791 года на епископа Моисея усиливается давление и оскорбления со стороны врагов светлейшего князя. Преосвященный Моисей, имея легкоранимую романтическую душу, тяжело переживает эти обвинения. К мукам душевным прибавляются физические — Владыку мучают все чаще и чаще геморроидальные припадки.

Скончался 5 октября 1792 года в Крыму. Обстоятельства и причины смерти епископа Моисея и по сей день остаются загадкой. По наиболее растространённой версии рассудок Моисея помутился, и он кончает жизнь самоубийством. Однако на протяжении долгого времени после смерти епископа Моисея ходили слухи об убийстве архиерея либо иноверцами, либо домашними.

Публикации 
 Рассуждение о вычищении, удобрении и обогащении Российского языка, читанное в Публичном Собрании Московской Академии 1786 года студентом Василием Протопоповым и тогда же изданное в 8 долю листа;
 Еллиногреческая Грамматика на Российском языке им начата, но окончена уже Учителем Греческого языка, Семеном Протасовым, и напечатана 1788 года в Москве в 8 долю листа;
 Две Надгробные Речи Князю Потемкину, из коих первая говорена Ноября 12 при встрече гроба его в Николаеве, препровождаемого из Ясс, а другая в Херсонской Соборной Церкви Св. Екатерины Ноября 23, при опущении оного в землю; обе напечатаны в Москве 1791 г. в 4 долю листа

 Из переводов его с Еллиногреческого напечатаны
 Макария Египетского Беседы о совершенстве, Христианам приличном, 2 части изданы в Москве 1782 г. в 8 долю листа;
 Хрисанва, Патриарха Иерусалимского, Беседы, 2 части изданы в Москве 1784 г. в 8 долю листа;
 Дионисия Ареопагита Книги о Небесной Иерархии и Церковном Священноначалии, изданы двумя книжками в Москве 1786 и 1787 гг. в 8 долю листа;
 Гомерова Одиссея, перевод прозой в Москве 1788 г. в 8 долю листа (согласно А. Н. Егунову, перевод принадлежит П. Е. Екимову);

По препоручению Князя Потёмкина он начал переводить с Французского языка Флериеву Церковную Историю (в переводе коей и сам Князь участвовал) и окончил несколько томов, но оные остались ненапечатанными.

Ссылки 
 
 
 Сухоребров В. В., Бобков А. А.
 Епископы Феодосийские и Мариупольские // Культура народов Причерноморья. — 1998. — № 5. — С. 448—449
 Беликов А. Е. Из истории новолатинской поэзии в России (вторая половина XVIII В.). Епископ Моисей (михаил Гумилевский) и его Opuscula minora // Индоевропейское языкознание и классическая филология. СПб., «Наука», 2009. С. 34-44.
 Епископ Моисей (Гумилевский) // Православная энциклопедия. Т. 46. — М., 2017. — С. 331—333.

Епископы Русской православной церкви
Новолатинские писатели
Персоналии:Знаменский монастырь (Москва)